Warm steht für:

 Wärme, physikalische Größe
 Warme Farbe, Bunttöne aus dem Bereich des Roten bis Gelben
 Warm (Oude Ijsselstreek), Ortsteil der Gemeinde Oude IJsselstreek, Provinz Gelderland, Niederlande

Warm ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Warm (1889–1976), deutscher Filmarchitekt und Szenenbildner
 Michael Warm (* 1968), deutscher Volleyballtrainer